Klaas Breebaart (1808-1899), Nederlands dijkgraaf en politicus
 Klaas Breebaart (1868-1942), burgemeester van Barsingerhorn